Skała nad Wsią – wapienna skała w Karlinie (dzielnica Zawiercia) na Wyżynie Częstochowskiej
 Skały nad Wsią (Kapuśniak) – wapienna skała w Suliszowicach na Wyżynie Częstochowskiej